В данном списке приведена информация о войнах, датируемых II веком.

Примечания

Ссылки 
 II век нашей эры в проекте «Хронос»

Литература 
 

Списки войн